Первый дивизион 1965 () — 21-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Люн».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1965
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1965 году